Исланд је до сада учествовао 34 пута. Најбољи резултат су оствариле Селма 1999. и Јохана 2009. године, када су завршиле на другом месту.

Представници 

Песма Евровизије
Исланд